Faustine – poemat Algernona Charlesa Swinburne’a
 Faustine – powieść Emmy Tennant

Zobacz też 
 Faustyna